Чисельність населення станом на 1 січня 2013 р. -  1722,1 тис., в т.ч.  1064,8 тис. міського (61,8%) та  657,3 тис. сільського (38,2%). 

Середня Густота населення — 61,2 осіб на 1 км² (2013), в т.ч. сільського 23,4 особи на 1 км². 

Найгустіше заселені центральні та південні райони області.

Чисельність населення 
Історична динаміка чисельності населення області (у сучасних кордонах)

Міське населення 

Міське населення становить 61,8 % (2013). Великі міста: Біла Церква, Бориспіль, Бровари, Фастів, Як зазначено вище, м. Київ не входить до складу Київської області, тому у вищевказаних даних населення Києва не враховано.

Природний рух 
Показники народжуваності, смертності та природного приросту населення у 1950–2020 (за 1950–1970 рр. — разом з Києвом) рр.

Національний склад 
Історична динаміка національного складу області за даними переписів населення, %

Перепис 2001 
У національному складі населення області переважна більшість українців, чисельність яких за переписом 2001 р. становила 1684,8 тис. осіб, або 92,5 % від  загальної кількості населення. За роки, що минули від перепису населення 1989 року кількість українців зменшилась на 2,6 %, разом з тим їх питома вага у загальній кількості населення зросла з 89,3 % у 1989 році до 92,5 % у 2001 році. Друге місце за чисельністю посідали росіяни. Їхня кількість порівняно з переписом 1989 року зменшилась на 35 % і налічувала на дату перепису 109,3 тис. осіб. Питома вага росіян у загальній кількості населення зменшилась на 2,7 відсоткового пункта і становила 6,0 %.

Національний склад населення Київської області станом на 2001 рік

Національний склад районів та міст Київської області за переписом 2001 р.

Перепис 1939 
Національний склад населення Київської обл. (у довоєнних межах) за результатами перепису 1939 року.

Національний склад міст Київської області за переписом населення 2001 р., у %:

Мовний склад 
Рідна мова населення області за результатами переписів, %

Рідна мова населення Київської області за переписом 2001 р.

Вільне володіння мовами 
За даними Всеукраїнського перепису населення 2001 року, 98,07% мешканців Київської області вказали вільне володіння українською мовою, а 52,40% - російською мовою. 99,03% мешканців Київської області вказали вільне володіння мовою своєї національності.

Вільне володіння мовами найбільш чисельних національностей Київської області за даними перепису населення 2001 р.

Місце народження 
За переписом 2001 року 92,4% населення Київської області народилися на території України (УРСР), 7,5% населення - на території інших держав (зокрема 5,2% - на території Росії), 0,1% - не вказали місце народження. 72,8% населення народилися на території Київської області, 19,6% - у інших регіонах України.

Питома вага уродженців різних регіонів України у населенні Київської області за переписом 2001 року:

Зайнятість населення 
Сфери зайнятості населення області за переписом 2001 року

Примітки